Augustijn Besier (1756-1829), homme politique néerlandais ;
 Rudolf Besier (1878-1942), écrivain britannique.